Старр () може означати:

Прізвище 

 Боббі Старр (; 1983) — американська порноакторка.
 Ентоні Старр (; 1975) — новозеландський актор кіно та телебачення.
 Едвін Старр (, уроджений Чарлз Едвін Гатчер, ; 1942—2003) — американський співак у стилі соул.
 Майк Старр (; 1966—2011) — американський музикант, композитор.
 Майк Старр (; 1950) — американський актор.
 Наталья Старр (; 1993) — сценічний псевдонім американської порноакторки.
 Рінго Старр (; 1940) — британський рок-музикант, учасник гурту The Beatles.

Топонім 
 Старр () — округ (графство) у штаті Техас, США.

Інше 
 4150 Старр (4150 Starr) — астероїд, відкритий 31 серпня 1984 року s названий на честь Рінго Старра.
 «Белль Старр» () — американський вестерн 1941 року режисера Ірвінга Каммінгса.

Див. також 
 Стар